Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 532 dans le monde.

 Route européenne 532 en Allemagne
 Route fédérale 532 en Allemagne
 RS-532 au Brésil
  dans certains pays